Turks voetbalelftal (mannen)
Turks voetbalelftal (vrouwen)
Turks voetbalelftal onder 19 (vrouwen)
Turks voetbalelftal onder 17 (vrouwen)
Turks voetbalelftal onder 21 (mannen)
Turks voetbalelftal onder 20 (mannen)
Turks voetbalelftal onder 19 (mannen)
Turks voetbalelftal onder 18 (mannen)
Turks B-voetbalelftal